Heleșteni se poate referi la:

 Localități din România
 Heleșteni - localitate din județul Iași, reședința comunei cu același nume
 Localități din Republica Moldova
 Heleșteni - comună din raionul Nisporeni